Гленфилд има више значења:
 Гленфилд (Пенсилванија)
 Гленфилд (Северна Дакота)